Об'єкти NGC
Геркулес (сузір'я)
Галактики